Burr Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burr Hill (South Carolina) im Colleton County
 Burr Hill (Virginia) im Orange County

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Burr Hill (Ohio)	
 Burr Hill (Rhode Island)